Oekraïens voetbalelftal (mannen)
 Oekraïens voetbalelftal (vrouwen)
 Oekraïens voetbalelftal onder 21 (mannen)